Сен-Эрве́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Мюр-де-Бретань. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22300.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к западу от Парижа, в 90 км западнее Ренна, в 27 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 408 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 246 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 197 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 80,1 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 197 активных работали 186 человек (106 мужчин и 80 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 49 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор